Case Cozzo ima više značenja:
 Case Cozzo, Pavia
 Case Cozzo, Ravenna